Kimmo est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
Kimmo Innanen (1937-2011), astrophysicien canadien
 (né en 1974), gardien finlandais de football
 (né en 1951), homme politique socialiste finlandais
Kimmo Kinnunen (né en 1968), athlète finlandais en lancer du javelot
 (né en 1945), phonologue et professeur finlandais
 (né en 1975), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1976), joueur finlandais de hockey sur glace
Kimmo Muurinen (né en 1981), joueur finlandais de basket-ball
Kimmo Nevonmaa (1960-1996), compositeur finlandais
Kimmo Salminen (né en 1973), joueur finlandais de hockey sur glace
Kimmo Savolainen (né en 1974), sauteur à ski finlandais
Kimmo Pohjonen (né en 1964), accordéoniste finlandais
Kimmo Rintanen (né en 1973), joueur finlandais de hockey sur glace
Kimmo Tarkkio (né en 1966), joueur et entraîneur finlandais de football
 (né en 1972), joueur finlandais de football
Kimmo Tiilikainen (né en 1966), homme politique centriste finlandais
Kimmo Timonen (né en 1975), joueur finlandais de hockey sur glace
Kimmo Yliriesto (né en 1983), sauteur à ski finlandais
 (né en 1956), animateur finlandais de télévision

Homonymie de prénom
Prénom finlandais